Дондон — одно из названий реки Анюй в Хабаровском крае.
 Дондон, Джерри — известный режиссёр.
 Дондон, Султан — филиппинский боксёр-профессионал.
 Дондон — название говорящего барабана в Гане.